Georg Becht ist der Name folgender Personen:

* Georg Becht (Politiker) (1548–1606), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn
 Georg Becht (Mediziner) (1657–1702), deutscher Mediziner